Furnas-See heißen
 Furnas-See (Azoren) auf der Insel São Miguel
 Furnas-Stausee im Südosten Brasiliens